DLS steht als Abkürzung für:

 Data Link Switching, ein Netzwerkprotokoll zur Übertragung von SNA und NetBIOS über TCP/IP
 Depth-Limited Search in der Informatik, eine beschränkte Tiefensuche
 Deutschlandsender (DDR), ehemaliger Hörfunksender
 Diamond Light Source, eine Synchrotronstrahlungsquelle in Chilton, England
 Direct Link Setup, eine WLAN-Spezifikation, siehe IEEE 802.11e #DLS
 Diversity Link System, eine technische Vorrichtung im Flugmodellbau
 Downloadable Sounds, ein Sound-Dateiformat, siehe Downloadable Sounds Level 2
 Drehleiter mit sequenzieller Steuerung, siehe Drehleiter #Technik und Bauformen
 Druckluftschaum, mit Druckluft verschäumter Löschschaum
 Dynamic Label Segment, programmbegleitende Textinformationen
 Dynamische Lichtstreuung, ein physikalisches Analyseverfahren

Abkürzung